Krzysztof Kłosowski – piłkarz ręczny
 Krzysztof Kłosowski – polityk, poseł Sejmu VII kadencji